Ribisi ist der Familienname der Geschwister:

 Giovanni Ribisi (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Marissa Ribisi (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin